Zaysan (of Zajsan) (Kazachs en Russisch: Зайсан қ.ә./Зайсанская г.а.; Russische transliteratie: Zajsan) is een stad in de provincie Oost-Kazachstan op circa 25 km van de zuidoostelijke oever van het gelijknamige Zaysanmeer.  De stad telt 16.000 inwoners.

Stad in Kazachstan